Panum är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Peter Ludvig Panum (1820–1885), dansk läkare och fysiolog 
 Hortense Panum (1856-1933), dansk musikhistoriker